Гейбл, або Ґейбл () — прізвище англійського походження.

Відомі носії:
 Крістофер Гейбл (1940—1998) — англійський актор театру.